Dilophosauridae est une famille de dinosaures théropodes carnivores.

Histoire 
La famille est proposée en 1990 par  et Andrew Milner à partir du genre type Dilophosaurus. D'autres genre, tels Zupaysaurus et Dracovenator, sont ajoutés par la suite à la famille.

Le groupe n'a pas fait l'objet d'une définition phylogénétique et ne constitue pas un clade. Certaines études proposent un groupe naturel de théropodes incluant Dilophosaurus ainsi que Dracovenator, Cryolophosaurus et Sinosaurus, mais ce groupe n'a pas été nommé formellement Dilophosauridae. Bien que généralement associées à la super-famille Coelophysoidea, ces analyses suggèrent que les dilophosaurides se rapprocheraient des Tetanurae.

Description 

Les dilophosaures étaient de grand dinosaures bipèdes prédateurs d'une longueur variant entre 4 et  et d'une masse de 300 à  à l'âge adulte. Ils sont reconnus pour leur crête distinctive.

Une autre caractéristique distinctive est une entaille entre le prémaxillaire et le maxillaire, ce qui donne aux dilophosaures une apparence semblable aux crocodiles. Des traces retrouvées en Utah laissent croire que ces dinosaures pouvaient nager et qu'ils se nourrissaient de poisson.

Selon Tom Holtz, les dilophosaures partagent plusieurs caractéristiques avec Averostra.

Le cladogramme suivant présente le positionnement de la famille d'après l'analyse de 2007 de Smith, Makovicky, Pol, Hammer et Currie :

Notes et références

Voir aussi 

 Liste de dinosaures
 Liste de clades des reptiles disparus

Famille de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Théropode non avien (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1990